Regione dei Laghi è il nome di divisioni amministrative di diversi paesi, tra cui:

 La Regione dei Laghi (Región de Los Lagos) del Cile
 La Regione dei Laghi (Lacs) della Costa d'Avorio
 Finlandia lacustre
 Lake District
 Distretto dei laghi (Göller Yöresi) della Turchia